

Astronomia
 12199 Sohlman – asteroide della fascia principale

Persone
 Mikael Kristian Gabriel Sohlman – rapper finlandese
 Ragnar Sohlman – manager svedese
 Rolf Sohlman – attore e regista svedese